Die Liste der Südamerikameister in der Leichtathletik führt sämtliche Medaillengewinner bei Leichtathletik-Südamerikameisterschaften auf. Sie ist gegliedert nach Wettbewerben, die aktuell zum Wettkampfprogramm gehören und nach nicht mehr ausgetragenen Wettbewerben.

Aktuelle Wettbewerbe

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Zehnkampf

Nicht mehr ausgetragene Wettbewerbe

3000 m 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften zwischen 1924 und 1949 ausgetragen und anschließend gestrichen.

3000 m Team 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften zwischen 1924 und 1945 ausgetragen und anschließend gestrichen.

Straßenrennen 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften zwischen 1933 und 1947 ausgetragen und anschließend durch das 20-km-Straßenrennen ersetzt.

20-km-Straßenrennen 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1949 ausgetragen und anschließend durch den Halbmarathon ersetzt.

Halbmarathon 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1952 bis 1958 sowie 1963 und 1981 ausgetragen und anschließend bzw. zwischendurch durch den Marathon ersetzt.

Marathon 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1961 sowie von 1965 bis 1979 sowie von 1983 bis ausgetragen und anschließend im Zuge der Marathon-Südamerikameisterschaften ausgetragen.

Crosslauf 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften zwischen 1924 und 1949 ausgetragen und anschließend durch den 3000 m Hindernislauf ersetzt.

200 m Hürden 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1919 und 1920 ausgetragen und anschließend gestrichen.

Standhochsprung 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1919 und 1920 ausgetragen und anschließend gestrichen.

Standweitsprung 
Diese Disziplin wurde bei den Südamerikameisterschaften 1919 und 1920 ausgetragen und anschließend gestrichen.

Siehe auch 
 Liste der Südamerikameister in der Leichtathletik/Medaillengewinnerinnen

Sudamerikameisterschaften Medaillengewinner
!Medaillengewinner
!Sudamerikameister in der Leichtathletik, Medaillengewinner